Laziale può riferirsi a:

Accezione comune 
 Ciò che è relativo al Lazio

Geografia 
Albano Laziale
Cerreto Laziale
Giove Laziale
Litorale laziale
Maremma laziale

Altro 
Cultura laziale

Pagine correlate 
Lazio
Lazio (disambigua)